Се́нтинел-До́ум () — гора, находящаяся на территории Йосемитского национального парка в Калифорнии (США). Верхняя часть горы представляет собой гранитный купол. Высота горы составляет , относительная высота — .



История и география 
Индейцы называли эту гору «Саккадуч» (Sakkaduch). Экспедиция  1851 года использовала название Саут-Доум (South Dome), но затем экспедиция Джозайи Уитни ввела название Сентинел, по аналогии со сторожевой башней (sentinel по-английски означает «часовой»).

Сентинел-Доум расположен на южной стене, ограничивающей долину Йосемите. Напротив него, через долину, на северной стене находятся горы Эль-Капитан,  и , а также водопад Йосемите. На северо-востоке возвышается купол горы Хаф-Доум.

Вершина горы Сентинел-Доум находится на расстоянии  к юго-западу от точки обзора .

Туристские маршруты 
Тропа к Сентинел-Доум начинается от парковки у автомобильной дороги Glacier Point Road, ведущей к точке обзора Глейшер-Пойнт. Парковка находится примерно в  восточнее поворота на Bridalveil Creek Campground. От неё отходят две тропы — одна (левее) к точке обзора , а другая (правее) — к Сентинел-Доум. Длина маршрута до вершины Сентинел-Доум составляет примерно  в один конец, набор высоты — около . Прохождение маршрута (в оба конца) занимает от одного до двух часов. Тропа обходит вершинный купол с правой (восточной) стороны, соединяясь с другой тропой, идущей от точки обзора Глейшер-Пойнт. Подъём на купол горы осуществляется по наименее крутому северо-восточному склону. С вершины горы открывается круговая панорама на горы, долины и водопады.

См. также 
 Йосемитский национальный парк
 Хаф-Доум
 Эль-Капитан

Фотогалерея

Примечания 

Горы Калифорнии
Горы национального парка Йосемити
Гранитные купола
География округа Марипоса